Louis Deschamps ist der Name folgender Personen: 

* Louis Deschamps (Maler) (1846–1902), französischer Maler
 Louis Deschamps (Politiker) (1878–1925), französischer Politiker 
 Louis-Auguste Deschamps (1765–1842), französischer Arzt und Botaniker